Bogardus ist der Familienname folgender Personen:

 Emory Stephen Bogardus (1882–1973), US-amerikanischer Soziologe 
 James Bogardus (1800–1874), US-amerikanischer Erfinder und Architekt

Siehe auch:
 Theta Aurigae, Ap-Stern im Sternbild Fuhrmann